Pseudomyopa är ett släkte av tvåvingar. Pseudomyopa ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stekelflugor
Pseudomyopa